Ру́сич:
 Русичи — этноним, поэтическое название жителей Древней Руси.
 81-740/741 «Русич» — модель вагонов метрополитена.
 «Русич» — тип речных сухогрузных судов.
 «Русич» — парусно-гребное судно, построенное по образцу варяжских и славянских ладей X—XII веков.
 «Русич» — издательство в Смоленске.
 «Русич» — новосибирское хлебобулочное предприятие.
 «Русич» — диверсионно-штурмовая разведывательная группа, состоящая из русских националистов, принимавшая участие в войне в Донбассе в 2014—2015 годах и во вторжении на Украину в 2022 году. Командиром стал Алексей Мильчаков, известный неонацист из Санкт-Петербурга.
 Валун Русич — крупный ледниковый валун, местная достопримечательность в окрестностях деревни Ломахи (Ленинградская область).
 XIII Век: Русич — дополнение к стратегической игре «XIII век. Слава или смерть».

Фамилия 
 Русич, Деян (род. 1982) — словенский футболист.

См. также 
 Русичи (значения)
 Росич

Примечания